Шливно — топоним.

 Шливно (Баня-Лука) — село в общине Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).
 Шливно (Рогатица) — село в общине Рогатица (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).